

імені Актан-батира — село, Казалінський район, Кизилординська область
 імені Актан-батира — аул, Шалкарський район, Актюбинська область